Gabrys oder Gabryś ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Gabrys (* 1973), US-amerikanische Medien- und Kulturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jerzy Gabryś (* 1981), polnischer Eishockeyspieler
 Juozas Gabrys-Paršaitis (1880–1951), litauischer Politiker, Jurist und Journalist

Siehe auch:
 Gabryś